Dodge Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Dodge Island (Florida)
 Dodge Island (Benton County, Oregon)
 Dodge Island (Multnomah County, Oregon)